Die 15. Badminton-Weltmeisterschaft fanden im Palacio de Deportes in Madrid in Spanien vom 18. September bis zum 24. September 2006 statt.

Medaillengewinner

Finalrunden

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website 
 Resultate von tournamentsoftware.com

2006
Weltmeisterschaft 2006
Weltmeisterschaft 2006